asgrauwe wortelmot
 bleke vlekwortelmot
 brede geelvlekwortelmot
 egale wortelmot
 geelstipwortelmot
 geelvlekwortelmot
 gehoekte wortelmot
 haakjeswortelmot
 kleine wortelmot
 kommawortelmot
 loodlijnwortelmot
 margrietwortelmot
 moswortelmot
 oranje wortelmot
 wilgenroosjeswortelmot
 zilverwortelmot